Schloss Neuhaus oder Schloß Neuhaus ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Schloß Neuhaus (Paderborn), Stadtteil von Paderborn 
 Amt Schloß Neuhaus, Amt im Kreis Paderborn 

Gebäude

in Deutschland:
 Schloss Neuhaus (Ehrstädt) bei Ehrstädt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Neuhaus am Inn in Neuhaus am Inn, Niederbayern, Bayern
 Schloss Neuhaus (Selbitz) in Oberfranken, Bayern
 Schloss Neuhaus (Steinkirchen) im Stadtteil Steinkirchen von Lübben, Brandenburg
 Jagdschloss Neuhaus (Solling), Niedersachsen
 Schloss Neuhaus (Schloß Neuhaus) im Stadtteil Schloß Neuhaus von Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Forsthaus Neuhaus, Jagdschloss und Hofgut bei Saarbrücken, Saarland

in Österreich:
 Schloss Neuhaus in Kärnten bei Lavamünd an der Donau, Kärnten
 Schloss Neuhaus (Geinberg), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schloss Neuhaus an der Donau bei Untermühl im Mühlviertel, Oberösterreich, mit Naturschutzgebiet Schlossberg
 Schloss Neuhaus (Salzburg) auf einem Ausläufer des Kühberges, Salzburg 

in anderen Ländern:
 Schloss Neuhaus (Timișoara) am Piața Victoriei in Timișoara, Rumänien
 Schloss Neuhaus, deutscher Name von Schloss Jindřichův Hradec im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Schloss Neuhaus (Tržič), Gemeinde Tržič (Neumarktl) im ehemaligen Krain, heutiges Slowenien

Siehe auch: 
 TuS Schloß Neuhaus, Fußballverein in Paderborn
 Burg Neuhaus
 Schloss Neuhausen